Paul Hébert peut désigner :

 Paul Hébert (1924-2017), acteur, metteur en scène et directeur de théâtre canadien ;
 Paul Hebert (1947-), zoologiste et écologue canadien ;
 Paul Hébert (1971-), musicien canadien.

Voir aussi 

 Prix Paul-Hébert, prix québécois qui récompense une comédienne ou un comédien qui a offert une interprétation remarquable dans un premier rôle